mniszki – podrodzina ptaków

Miejscowości i ich części w Polsce  
 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Mniszki –  wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Mniszki – część wsi Cieszyna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak 
 Mniszki –  wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Budry
 Mniszki –  wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Inne 
 Mniszki – część miasta Gdańsk, w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce

Zobacz też 
 Mniszki A, Mniszki B

Linki zewnętrzne